Meio-irmão pode referir-se a:

 Meios-irmãos — denominação aplicada ao irmão ou irmã que possui grau de parentesco apenas por parte de mãe ou apenas por parte de pai.
 Meio-Irmão — banda Pop rock portuguesa, formada em Ovar, em 2013.
 Meio Irmão — filme de drama brasileiro de 2020. 

Desambiguação